Laufen steht für:
 eine Fortbewegungsart, siehe Bipedie
 Laufsport, eine Disziplin in der Leichtathletik 
 Stromschnelle(n) und Wasserfälle in Ortsnamen

Laufen ist der Familienname folgender Personen:
 Kai Laufen (* 1968), deutscher Redakteur und Featureautor

Laufen  heißen folgende Orte:

Gemeinden, Städte:
 Laufen (Salzach), Stadt im Landkreis Berchtesgadener Land in Bayern
 Laufen BL, Gemeinde und Bezirkshauptort des Bezirks Laufen im Kanton Basel-Landschaft

Gemeindeteile:
 Baden-Württemberg:
 Laufen am Kocher, Ortsteil und Dorf der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall
 Laufen (Sulzburg), Stadtteil und Dorf von Sulzburg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Laufen an der Eyach, Stadtteil und Dorf von Albstadt, Zollernalbkreis
 Bayern:
 Laufen (Durach), Weiler der Gemeinde Durach, Landkreis Oberallgäu 
 Schweiz:
 Laufen ZH, Ortschaft der Gemeinde Laufen-Uhwiesen, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich

Weitere geographische Objekte:
 Bezirk Laufen, im Kanton Basel-Landschaft

historisch:
 Ljubno, Ort in Slowenien
 Obervogtei Laufen (1544–1798), Vogtei der Grafschaft Kyburg

Bauten:
 Schloss Laufen, ein Schloss auf dem Gebiet von Laufen-Uhwiesen im Kanton Zürich
 Schloss Laufen (Bayern), Schloss in Laufen (Salzach)

Weiteres:
 Laufen (Unternehmen), ein Schweizer Hersteller von Sanitärzubehör
 Aluminium Laufen, ein Schweizer Schwerindustrieunternehmen

Siehe auch:
 Lauf
 Lauffen